

Natuurgeest en vernoemingen
Puck (mythisch wezen), een fee of natuurgeest in de Keltische mythologie.
Puck (Shakespeare), ook bekend als Robin Goodfellow, een figuur uit A Midsummer Night's Dream van William Shakespeare
Puck (toneelgezelschap), een Nederlands toneelgezelschap
Puck (voornaam), een voornaam
Puck (maan), een maan van Uranus
Puck (prélude), nr. 12 uit Préludes Livre 1 van Claude Debussy

Sport
puck (ijshockey), de "bal" die gebruikt wordt bij inlinehockey, ijshockey en onderwaterhockey
Puck Deventer, voormalige vrouwenvoetbalclub uit Deventer, Nederland

Geografie
Puck (district), een powiat in het Poolse woiwodschap Pommeren
Puck (gemeente), een gemeente in dit district
Puck (stad), een stad in deze gemeente

Biologie 
Puck (geslacht), een vissengeslacht